Harby est un village du Derbyshire, en Angleterre.
 Harby est un village du Nottinghamshire, en Angleterre.
 Haarby est une ville du Danemark.
 Harby est une localité de Suède.